Бори́с Ива́нович Ильичёв (8 сентября 1929, Смоленск — 29 февраля 2000) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
В 1952 году окончил МГИМО.
 1958—1963 гг. — младший референт, референт Отдела ЦК КПСС.
 1963—1967 гг. — советник посольства СССР в Индонезии.
 1967—1973 гг. — референт, заведующий сектором Отдела ЦК КПСС.
 1974—1978 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Таиланде.
 1978—1979 гг. — заведующий сектором Отдела ЦК КПСС.
 1979—1980 гг. — директор главного пресс-центра Оргкомитета «Олимпиада-80».
 1980—1983 гг. — заместитель заведующего Отделом печати МИД СССР.
 1983—1986 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Сомали.
 1986—1992 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР, России.

Награды 
 Орден «Знак Почёта».
 Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
 Медаль «Ветеран труда».

Литература 
 Дипломатический словарь / под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского. — М.: Наука, 1985—1986. — Т. 1. — С. 393—394.

Ссылки 
 Умер посол Борис Ильичев

Послы СССР в Сомали
Послы СССР в Таиланде
Выпускники МГИМО